Le Championnat de France de football National 2012-2013 est la vingtième édition du National, un championnat qui correspond au troisième niveau de compétition de football en France, derrière la Ligue 1 et la Ligue 2. C'est le niveau le plus élevé auquel peuvent participer les équipes de statut amateur.

Le championnat est remporté par l'Union sportive Créteil-Lusitanos, qui est promu dans le championnat de Ligue 2 2013-2014 en compagnie du Football Club de Metz et du Cercle athlétique bastiais. Le Stade athlétique spinalien, l'Association sportive de Cherbourg football et l'Union sportive quevillaise sont relégués en raison de leur classement, alors que le Football Club de Rouen 1899 est relégué sur décision administrative en raison de sa situation financière.

Équipes participantes 

Les vingt clubs participants à la compétition sont :
 les équipes reléguées du championnat de Ligue 2 2011-2012, à savoir le Football Club de Metz dix-huitième, l'Union sportive Boulogne Côte d'Opale dix-neuvième, et l'Amiens Sporting Club Football vingtième,
 les treize équipes ayant terminé de la quatrième à la seizième place lors de l'édition 2011-2012 du championnat National, et
 les premiers de chacun des quatre groupes du championnat de France amateur 2011-2012, à savoir le Cercle athlétique bastiais, le Football Club Bourg-Péronnas, l'Entente sportive Uzès Pont du Gard et l'Union sportive Jeanne d'Arc Carquefou.

Compétition

Règlement 
À la suite d'une réforme des championnats amateur, la formule connaît cette saison la deuxième étape de son évolution.

À la fin de la saison, les trois premières équipes du classement accèdent à la Ligue 2. Les six dernières équipes devaient être reléguées en CFA et remplacées par quatre équipes venant de CFA ainsi que par les trois derniers de Ligue 2, afin de n'avoir plus que 18 clubs la saison prochaine. Cependant, à la suite des rétrogradations administratives en fin de saison du CS Sedan Ardennes, du Mans FC et du FC Rouen, le FC Bourg-Péronnas, l'Entente sportive Uzès Pont du Gard et le Paris FC seront finalement repêchés.

Les équipes sont classées selon leur nombre de points, lesquels sont répartis comme suite : trois points pour une victoire, un point pour un match nul, zéro point pour une défaite et zéro point en cas de forfait. Pour départager les égalités, les critères suivants seront utilisés:
 Faces-à-faces
 Différence de buts lors des faces-à-faces
 Différence de buts générale
 Nombre de buts marqués
 Fair-play
 Tirage au sort

Le championnat National se déroule sous le même format que celui de la Ligue 1 et de la Ligue 2. La seule exception notable est par rapport à la différence de but. Comme dans tous les championnats amateurs français, c'est la différence de but particulière qui prévaut (celle qui est utilisée dans les compétitions continentales).

Résumé de la saison

Classement final 

 

Notes

Résultats

Statistiques

Classement des buteurs 
Le tableau suivant liste les joueurs selon le classement des buteurs pour la saison 2012-2013 de National.

Leader par journée

Évolution du classement

Affluences et stades

Aspects socio-économiques

Diffusion 
À l'occasion de cette saison, la Fédération française de football diffuse avec le site Dailymotion un match à chaque journée en streaming gratuit. Il s'agit de la première fois en France qu'un championnat est diffusé gratuitement et est accessible à tous. La première rencontre diffusée est Amiens SC-SR Colmar. Le National est aussi diffusé sur des webradios locales. À Carquefou, rdici.fr diffuse l'intégralité des matches à domicile de l'USJA. En région parisienne, le blog Jour de Sport passe les matches à domicile de l'US Créteil-Lusitanos, du Paris Football Club et du Red Star FC. Enfin, certaines antennes locales de France Bleu diffusent les rencontres (Amiens, Orléans, Bourg-Péronnas, Metz...).

Notes et références 

 
France M3